Merxheim kan syfta på:

 Merxheim, Haut-Rhin – en kommun i departementet Haut-Rhin
 Merxheim, Rheinland-Pfalz – en kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz